Ри́бников () — російське прізвище, утворене від рыбник («рибник», «робітник рибного підприємства»).

 Рибников Василь — український оглядач, сатирик
 Рибников Олексій Львович — композитор, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Рибников Микола Миколайович — актор, Народний артист РРФСР.

Вигадані персонажі 
 Штабс-капітан Рибников — персонаж однойменного оповідання О. І. Купріна
 Штабс-капітан Рибников — персонаж роману Бориса Акуніна «Алмазна колісниця»